Maria Hulp der Christenen - titel van de Heilige Maria

Kerken
 Kerk van Maria, Hulp der Christenen (Wiesbaden) - Duitsland
 Bedevaartskerk Maria Hulp der Christenen - Slovenië
 Basiliek Maria Hulp der Christenen - Italië
 Santa Maria Ausiliatrice in Via Tuscolana - Italië
 Maria Helpsterkerk (Berleur) - België
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-der-Christenenkerk (Sint-Niklaas) - België